Indian Springs (Geòrgia), lloc designat pel cens a l'estat de Geòrgia
 Indian Springs (Nevada), lloc designat pel cens a l'estat de Nevada
 Indian Springs Village, població dels Estats Units a l'estat d'Alabama
 Tractat d'Indian Springs, acord entre els creek i el govern dels EUA a principis del segle XIX